Bupleurum quadridentatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Richard von Wettstein. Bupleurum quadridentatum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
quadridentatum